Сан-Педро-Пескадор (, , ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 18,5 км². Население — 2033 человека (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Монтастрюк-ла-Консейер (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de San Pedro Pescador 
 Instituto de Estadística de Cataluña
 [www.ahoi.es/  puerto deportivo]

Города Жироны
Муниципалитеты Жироны